Schobert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schobert (1963–2006), deutscher Sozialwissenschaftler und Publizist
 Ernst Schobert (1893–1944), österreichischer Techniker
 Eugen Ritter von Schobert (1883–1941), deutscher Offizier, zuletzt Generaloberst im Zweiten Weltkrieg
 Hans Schobert (1921–1982), deutscher Komponist
 Hedwig Schobert (1857–1919), deutsche Schriftstellerin
 Joe Schobert (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Johann Schobert (1720–1767), deutscher Komponist, Pianist und Cembalist
 Max Schobert (1904–1948), deutscher SS-Sturmbannführer im KZ Buchenwald
 Michael Schobert (1821–1881), deutscher Politiker
 Walter Schobert (* 1943), deutscher Publizist
 Wittich Schobert (* 1970), deutscher Politiker (CDU) und niedersächsischer Landtagsabgeordneter

Schobert ist Teil des Namens von:
 Schobert & Black, Liedermacherduo
 Schobert-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika

Schobert als Pseudonym:
 Künstlername des deutschen Liedermachers Wolfgang Schulz

Siehe auch:

 Schubert (Begriffsklärung)
 Schoberth